Joseph Courtney, allenatore di football americano statunitense
Joseph Edward Courtney, rugbista e allenatore di rugby australiano
Joseph Pierre Courtney III (n. 1969), ex cestista statunitense
Joseph D. Courtney (n. 1953), politico e avvocato statunitense